Dobrianka () est le nom de plusieurs localités.

Russie 
 Dobrianka, une ville du kraï de Perm ;
  ;
  ;
 .

Ukraine 
 Dobrianka, communauté urbaine dans l’oblast de Tchernihiv.

Voir aussi